Boschkreek (Axel), een kreekrestant ten noordoosten van Axel
Boschkreek (Koewacht), een kreekrestant ten oosten van Koewacht